Akira Matsunaga (1914), Japans voetballer
 Akira Matsunaga (1948), Japans voetballer